Lagtävlingen i dressyr i ridsport vid olympiska sommarspelen 2004 var en av sex ridsportgrenar som avgjordes under de olympiska sommarspelen 2004.

Medaljörer

Resultat

Efter individ

Efter lag

  - 74,563
 Ulla Salzgeber riding Rusty, 78,208
 Martin Schaudt riding Weltall, 73,417
 Hubertus Schmidt riding Wansuela Suerte, 72,333
 Heike Kemmer riding Bonaparte, 71,292
  - 72,917
 Beatriz Ferrer-Salat riding Beauvalais, 74,667
 Rafael Soto riding Invasor, 72,792
 Juan Antonio Jimenez riding Guizo, 71,292
 Ignacio Rambla riding Oleaje, 64,750
  - 71,500
 Deborah McDonald riding Brentina, 73,375
 Robert Dover riding Kennedy, 71,625
 Guenter Seidel riding Aragon, 69,500
 Lisa Wilcox riding Relevant 5, 68,792
  - 71,264
 Anky van Grunsven riding Salinero, 74,208
 Sven Rothenberger riding Barclay II, 69,833
 Imke Bartels riding Lancet, 69,750
 Marlies van Baalen riding Idocus, 64,583
  - 69,333
 Per Sandgaard riding Zancor, 70,667
 Jon Pedersen riding Esprit de Valdemar, 69,000
 Andreas Helgstrand riding Cavan, 68,333
 Lone Joergensen riding Ludewig G, 65,750
  - 68,917
 Jan Brink riding Briar, 73,250
 Tinne Vilhelmson riding Just Mickey, 66,917
 Louise Nathorst riding Guinness, 66,583
 Minna Telde riding Sack, 65,375
  - 68,903
 Carl Hester riding Escapado, 70,667
 Richard Davison riding Ballaseyr Royale, 68,542
 Emma Hindle riding Wie Weltmeyer, 67,500
 Nicola McGivern riding Active Walero, 66,458
  - 66,570
 Victoria Max-Theurer riding Falcao, 68,667
 Nina Stadlinger riding Egalite, 67,375
 Friedrich Gaulhofer riding Wels, 63,667
 Peter Gmoser riding Don Debussy, 62,750
  - 66,222
 Cynthia Ishoy riding Proton, 66,583
 Leslie Reid riding Mark, 66,083
 Belinda Trussell riding Royan II, 66,000
 Ashley Holzer riding Imperioso, 64,667
  - 65,653
 Silvia Ikle riding Salieri CH, 67,042
 Christian Plaege riding Regent, 66,667
 Daniel Ramseier riding Palladio, 63,250
 Jasmine Sanche-Burger riding Mr G de Lully, WD

Referenser

Externa länkar 

Ridsport vid olympiska sommarspelen 2004